Csehország
 Kanina, település a Mělníki járásban
 Lengyelország
 Kanina, település a Kis-lengyelországi vajdaságban